Mackworth ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Mackworth-Praed (1891–1974), britischer Sportschütze
 Herbert Mackworth (1687–1765), britischer Politiker und Industrieller
 Herbert Mackworth, 1. Baronet (1737–1791), britischer Politiker, Industrieller und Adliger
 Humphrey Mackworth (1657–1727), britischer Unternehmer und Politiker
 Margaret Mackworth, 2. Viscountess Rhondda (1883–1958), britische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Norman Mackworth (1917–2005), britischer Psychologe und Neurowissenschaftler

Mackworth ist der Name folgender Ortschaften:
 Mackworth (Amber Valley), historische Gemeinde in Derbyshire, England
 Mackworth (Derby), ab 1950 ausgebauter Vorort und Ortsteil von Derby, Derbyshire, England

Sonstiges:
 Mackworth Clock-Test (auch: Mackworth-Uhrentest), psychologischer Test
 Mackworth Rock, Klippenfelsen im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis